Wau steht für:
 Wau, lautmalerischer Tierlaut, siehe Bellen
 Wau, Pflanzengattung in der Familie der Resedagewächse, siehe Reseda

Geographische Objekte:
 Wau (Papua-Neuguinea), Stadt in Papua-Neuguinea
 Wau (Südsudan), Stadt im Sudan
 Wau (Bundesstaat), Bundesstaat des Südsudan
 Wau (Fluss), Fluss im Sudan

Wau ist der Familienname folgender Personen:
 Nuelson Wau (* 1980), niederländischer Fußballspieler

wau steht für:
 wau, phönizischer Buchstabe, siehe Phönizische Schrift #wau, Waw

WAU steht für:
 Wizz Air Ukraine (ICAO-Code), ukrainische Fluggesellschaft 
 Weekly Active Users, Zahl der aktiven Benutzer einer Software, App oder Website in einer Woche

Wāū steht für:
 Wāū, 27. Buchstabe des arabischen Alphabets, siehe Wāw

Siehe auch:

Abkürzung